Kôersner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Kôersner
 Per-Erik Kôersner
 Vilhelm Kôersner